Giesinger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Max Giesinger (né en 1988), chanteur allemand
 (née en 1996), mannequin allemande

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand